CRZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Türkmenabat (Turkmenistan)
 crz – codice ISO 639-3 della lingua cruzeña